Hitzigrath ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Hitzigrath (1855–1925), deutscher Gymnasiallehrer
 Helmut Hitzigrath (1891–1950), deutscher evangelischer Pfarrer in Berlin
 Rüdiger Hitzigrath (1929–2017), deutscher Politiker (SPD), MdA, MdB, MdEP